Noah Strømsted (Dinamarca, 29 de julio de 2007) es un piloto de automovilismo danés. Actualmente corre en el Campeonato de EAU de Fórmula 4 con PHM Racing.

Resumen de carrera

Resultados

Campeonato de España de F4

Campeonato de EAU de Fórmula 4

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Dinamarca
Pilotos de Fórmula 4
Pilotos del Campeonato de España de F4